SMB puede referirse a:

Videojuegos 
 Super Mario Bros., videojuego de Nintendo.
 Super Meat Boy, videojuego de Team Meat.
 Super Monkey Ball, videojuego de Sega.

Tecnología 
 Server Message Block, protocolo de red utilizado en el sistema operativo Windows.
 System Management Bus, subconjunto del protocolo I²C.

Otros 
 Steve Miller Band, banda de rock.
 Super Magic Brothers, equipo de fútbol de Seychelles.